Tibor Danihel († 24. září 1993) patřil mezi čtveřici Romů, kterou skinheadi zahnali v centru města Písek do řeky. Mladík se ve studené vodě utopil. Trvalo skoro šest let, než česká justice zhodnotila tento útok jako rasově motivovanou vraždu. Původní závěr byl, že Danihel utonul kvůli intoxikaci toluenem.

Rasově motivované zločiny v Česku po roce 1990 nesouvisely jen se subkulturou rasistických skinheads. Řada těchto zločinů se stala i díky převládajícím náladám ve společnosti a nevšímavosti nebo více či méně tichému souhlasu většiny. Reakcí byla i emigrační vlna Romů 2000. Projevy rasově motivovaného násilí se opět projevily v souvislosti s ekonomickou krizí po roce 2008 i uprchlickou krizí 2015.

Odkazy

Reference

Související články
 Seznam rasových vražd v Česku

Externí odkazy 
 Hate crimes Jaroslav Nečas (bakalářská práce)

Čeští Romové
Oběti vražd v Česku
Trestná činnost v Česku
Dějiny Romů v Česku
Trestní procesy v Česku
Skinheads
Rasismus v Česku
Zločiny z nenávisti
Narození ve 20. století
Úmrtí 24. září
Úmrtí v roce 1993
Muži